Місячний сарос 157 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуватиме у вузлі, що заходить. Вона почнеться 1 березня 2306 року, коли Місяць ледь торкнеться південного краю земної півтіні, і завершиться 27 квітня 3604, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія міститиме 73 затемнення (39 до 3000 року), які відбуватимуться через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1298 років.

Серія міститиме 26 повних затемнень від 2 вересня 2612 до 29 серпня 3207, 6 часткових перед повними від 2 вересня 2240 до 7 березня 2547 і 8 часткових після повних від 13 червня 3081 до 29 серпня 3207.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 34-е, яке відбудеться 20 грудня 2792 і триватиме 104,2 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 157 

Місячні сароси